Кушаев (Кушаева) () — башкирская и чеченская фамилия. 

Кушаев
 Кушаев, Александр Нариманович (род. 1973) — российский кинопродюсер.
 Кушаев, Сулейман — чеченский штангист, бронзовый призёр Спартакиады народов СССР, рекордсмен СССР в рывке, мастер спорта СССР.
 Кушаев, Хафиз Кушаевич (1888—1937) — советский башкирский государственный и общественный деятель.
 Кушаев, Юламан (около 1729 — 1774) — участник Крестьянской войны 1773—1775 годов. 

Кушаева 
 Кушаева, Рабига Янгуловна (1901—1937) — деятель женского движения, жена Хафиза Кушаева.
 Кушаева, Танслу Хафизовна (1925—1996) — советская артистка балета и педагог, дочь Рабиги Кушаевой.

См. также 
 Кунаев
 Кураев
 Кушнер